

Niemcy 
 Hochkirch – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Brodnica
 Grodowiec
 Kościelec
 Stodoły
 Wysoki Kościół